Дужка (уменьш. от «дуга»):
 Дужка (Кратка) — диакритический знак в славянских языках.
 Дужка — распорка между деками струнных и струнно-щипковых музыкальных инструментов.
 Дужка — одно из названий грудной кости-вилочки у птиц.
 Заушник — элемент очков.
 Дужка — рукоятка, ручка в форме дуги.
 Дужка — защитный элемент на эфесе холодного оружия, предохраняющий руку воина от рубящих и режущих (иногда колющих) ударов.